Tashi Gang Dzong kan syfta på följande platser:

Bhutan 

 Trashigang (distriktshuvudort), 
 Tashigang (gewog i Bhutan), Trashigang, 

Robotskapade Bhutanförgreningar